Рыжако́в — русская фамилия. Известные носители:
 Рыжаков, Александр Петрович (род. 1962) — профессор права, заслуженный работник высшей школы России.
 Рыжаков, Валерий Николаевич (1945—2015) — советский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР.
 Рыжаков, Варлаам (Вадим) Степанович (1929—2005) — советский и российский детский писатель.
 Рыжаков, Василий Емельянович (1916—1945) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Рыжаков, Виктор Анатольевич (род. 1960) — российский режиссёр и сценарист, актёр, педагог.
 Рыжаков, Дмитрий Иванович (1927—2018) — советский и российский учёный-патофизиолог и педагог, доктор медицинских наук, профессор.
 Рыжаков, Михаил Викторович (род. 1948) — доктор педагогических наук, академик РАО.
 Рыжаков, Павел Васильевич (1907—1956) — полный кавалер ордена Славы.

Примечания

См. также 
 Рыжков
 Рыжаково